

Geografia
Canada
Bala – città della provincia dell'Ontario

Regno Unito
Bala – città della regione di Gwynedd, Galles

Romania
Bala – comune del distretto di Mehedinți
Băla – comune del distretto di Mureș

Turchia
Distretto di Bala – distretto della provincia di Ankara e parte del comune metropolitano di Ankara

Persone
Aliko Bala (1997) – calciatore nigeriano
Carlinhos Bala (1979) – calciatore brasiliano
Du Bala (1981) – calciatore brasiliano con cittadinanza bulgara
Edu Bala (1948) – ex calciatore brasiliano

Altro
Bala – gruppo musicale spagnolo